Малколм I Шкотски (  - 954) је био краљ Краљевина Шкотска из Династије Алпин. Био је син Доналд II Шкотски и .

Породично стабло 

Династија Алпин
Шкотски краљеви
Умрли 954.
Владари у Европи у X веку